La Nationalliga A 1995/96 fue la 99.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Referencias 
 RSSSF

1996
Fútbol en 1995
Fútbol en 1996
Suiza en 1995
Suiza en 1996